Wago, elektromos szerelési anyagokat gyártó cég
 wago, a rugós kötőelem villanyszerelési szakzsargonban elterjedt megnevezése
 wago, az eredeti japán szavak elnevezése a japán szókincsben